Нумерация Гёделя — это функция g, сопоставляющая каждому объекту некоторого формального языка её номер. С её помощью можно явно пронумеровать следующие объекты языка: переменные, предметные константы, функциональные символы, предикатные символы и формулы, построенные из них. Построение нумерации Гёделя для объектов теории называется арифметизацией теории — оно позволяет переводить высказывания, аксиомы, теоремы, теории в объекты арифметики. При этом требуется, чтобы нумерация g была эффективно вычислимой и для любого натурального числа можно было определить, является ли оно номером или нет, и если является, то построить соответствующий ему объект языка. Нумерация Гёделя очень похожа на посимвольное кодирование строк числами, но с той разницей, что для кодирования последовательностей номеров букв используется не конкатенация номеров одинаковой длины, а основная теорема арифметики.

Данная нумерация была применена Гёделем в качестве инструмента для доказательства неполноты формальной арифметики.

Вариант нумерации Гёделя формальной теории первого порядка 
Пусть  — теория первого порядка, содержащая переменные , предметные константы , функциональные символы  и предикатные символы , где  — номер, а  — арность функционального или предикатного символа.

Каждому символу  произвольной теории первого порядка  поставим в соответствие его гёделев номер  следующим образом:

Гёделев номер произвольной последовательности 
выражений определим следующим образом: .

Существуют также другие нумерации Гёделя формальной арифметики.

Пример

Обобщения 

Вообще, нумерацией множества  называют всюду определенное сюръективное отображение . Если , то  называют номером объекта . Частные случаи  - языки и теории.

Примечания

Литература

См. также 

 Теорема Гёделя о неполноте

Математическая логика